Bârsana két romániai település neve:

 Berzánatelep, Fehér megye
 Barcánfalva, Máramaros megye